Уруапан има више значења:

 Уруапан
 Уруапан (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Уруапан (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Уруапан (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уруапан (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уруапан, Ел Наранхал (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Уруапан, Бомба Негра (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику